Tarik Filipović (Zenica, 11 de marzo de 1972) es un actor de Bosnia-Herzegovina que trabaja en Croacia.

Ha aparecido numerosas veces en televisión y en más de 800 obras de teatro tras su debut en 1985.

Actualmente goza de la popularidad que le ha dado el concurso Tko želi biti milijunaš?, versión croata de ¿Quiere ser millonario? (Who Wants to Be a Millionaire?).

Filmografía 
 42 segundos (2022)
-Fury- (2014)
Два играча с клупе (2005)
Битанге и принцезе (TV) (2005)
Дуга мрачна ноћ (TV) (2005)
Добро уштимани мртваци (2005)
Дуга мрачна ноћ (2004)
Лети лети (2004)
Свједоци (2003) 
24 сата (2002)
Тко жели бити милијунаш? (TV) (2002)
-{Behind Enemy Lines}- (2001)
Полагана предаја (2001)
Наши и ваши (TV) (2000)
Агонија (1998)
Испрани (1995)
Цијена живота (1994)
Окус лимуна (1993)

Enlaces externos 
 

Nacidos en Zenica
Actores de Croacia
Actores de Bosnia y Herzegovina